

En sciences naturelles 
 Un avahi est un genre de primates.

En informatique 
 Avahi désigne une bibliothèque logicielle fournissant une implémentation libre des protocoles Zeroconf.